BRC peut faire référence à :
 Besançon Racing Club, en France ;
 British Retail Consortium, une fédération des commerçants britanniques ;
 Béton Rationnel Contrôlé, une ancienne société française de fabrication de béton prêt à l'emploi ;
 brigadier-chef, un grade militaire ;
  ;
 bordereau récapitulatif des cotisations, une formalité pour les entreprises françaises.